Frente Nacional de Cataluña puede referirse a:

Frente Nacional de Cataluña (1940): Partido político independentista catalán fundado en 1940 y disuelto en 1990
Front Nacional de Catalunya (2013): Actual partido político independentista catalán de extrema derecha, fundado en 2013